Björn Johansson kan syfta på:

* Björn "Butta" Johansson, svensk fotbolls- och bandyspelare, se Björn Johansson (idrottsman)
 Björn "Böna" Johansson, svensk ishockeyspelare (1950)
 Björn Johansson (cyklist), svensk cyklist
 Björn Johansson (designer), designer (1974–2009)
 Björn Johansson (entreprenör), svensk entreprenör
 Björn Johansson (friidrottare), svensk längdhoppare
 Björn Johansson (mångkampare), svensk mångkampare, aktiv (20)00-talet
 Björn Johansson (musiklärare), svensk musiklärare och dirigent
 Björn Johansson (tonsättare), svensk tonsättare (1913–1983)
 Björn Johansson (trubadur), svensk trubadur
 Björn Johansson Boklund, svensk skådespelare
 Björn "Nalle" Johansson, svensk ishockeyspelare (1956)